Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Argyll d'après la région écossaise du même nom :
 le , un navire de ligne de  lancé en 1650, est renommé Argyll lors de sa reconstruction en 1715 ;
 le , un croiseur cuirassé de classe Devonshire en service de 1905 à 1915 ;
 le , une frégate de Type 23 en service depuis 1991.

Argyll